Aur Gading (Jujuhan Ilir), een plaats in Indonesië
Aur Gading (Sarolangun), een plaats in Indonesië
Aur Gading (Lungkang Kule), een plaats in Indonesië
Aur Gading (Batin Xxiv), een plaats in Indonesië
Aur Gading (Kerkap), een plaats in Indonesië
Aur Gading (Tebing Tinggi), een plaats in Indonesië